Бакијачи има више значења:

 Бакијачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бакијачи (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику